Elyas M'Barek – attore tedesco
 Mustapha Ben M'Barek – ex calciatore francese
 Sarah M'Barek – allenatrice di calcio ed ex calciatrice francese